Clavilla (fusteria), petit cilindre de fusta que s'utilitza per unir dues peces de fusta
 Clavilla (Instrument musical), torniquet on es fixa un extrem de les cordes dels cordòfons que permet tibar-les per a afinar-les 
 Clavilla (nàutica), peça usada en velers tradicionals per a fermar-hi els caps de tota mena de cordes emprades a
 Clavilla elèctrica